Wojewodowie województwa parnawskiego I Rzeczypospolitej:
 Maciej Dembiński (1598-1602)
 Teodor Denhoff (1617-1620)
 Joachim Tarnowski (1620-1627)
 Piotr Tryzna (1628-1633)
 Konstanty Połubiński (1633-1640)
 Ernest Magnus Denhoff (XII 1640-VI 1642)
 Jan Zawadzki (1642-1644)
 Jerzy Chreptowicz (1645-1646)
 Henryk Denhoff (XI 1646-1659)

Bibliografia 
 Józef Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795, Kraków 1885

!